Караагаш — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Караагаш — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Караагаш — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Караагаш — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.
 Караагаш — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Караагаш — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Караагаш — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Караагаш — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Караагаш — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Караагаш — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Караагаш — посёлок в Наримановском районе Астраханской области.

Другие объекты 
 Караагаш — могильник в Жанааркинском районе Карагандинской области Казахстана.

См. также 
 Карагаш
 Карагач
 Караагач
 Караагашский заказник